

Toponyme 

 Coggia, commune de Corse-du-Sud.

Patronymes 

 Jean Coggia (1916-1946), résistant français, Compagnon de la Libération.